Янь Лянькэ (; род. 24 августа 1958 года) — китайский писатель романов и рассказов, проживающий в Пекине. Его работы очень сатирические, что привело к тому, что некоторые из них были запрещены в Китае. Он признался в самоцензуре, когда писал свои рассказы, чтобы избежать цензуры.

Образование: Университете Хэнань, Народный литературно-художественный колледж

Супруга — Чжай Лиша. Дети — Янь Сонгвей.

Библиография 
Это неполный список романов Янь Лянькэ, особенно переведенных на английский язык.

Литература

Ссылки 
 Янь Лианкэ в агентстве Сусейн
 Быть живым — это не просто инстинкт. Интервью с Яном Лианке о «Dream of Ding Village»
 Четыре книги Яна Лианке посвящены искусству и синопсису на Upcoming4.me

Писатели Китая
Китайские писатели
Выпускники вузов Китая